„Bonite” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Bonite” – transportowiec z lat 50. XIX wieku, ex-cywilny bryg „Mogador” zakupiony w 1859 roku
 „Bonite” (Q19) – okręt podwodny typu Naïade z początku XX wieku
 „Bonite” – uzbrojony trawler z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów